Moszynski oder Moszyński ist der Familienname folgender Personen:

 August Fryderyk Moszyński (1731–1786), polnischer Adeliger und Wissenschaftler
 Friederike Alexandrine Moszyńska, geb. von Cosel (1709–1784), zweite Tochter von August II. mit seiner Mätresse Anna Constantia von Cosel
 Fryderyk Józef Moszyński (1738–1817), polnischer Adeliger und Wissenschaftler
 Jan Kanty Moszyński († 1737), polnischer Adliger und Schatzmeister des Königs August II.
 Piotr Moszyński (Piotr z Bnina Moszyński), Bischof